Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de La Résolue, dont :
 la frégate La Résolue, navire construit en 1777 ;
 la Jeanne d'Arc, nom provisoire du porte hélicoptère ;
 La Résolue, un patrouilleur hauturier développé et produit par Socarenam.

Nom de bateau de la Marine française